Кирена се може односити на:
 Кирена (нимфа), личност из грчке митологије
 Кирена (град), грчка колонија у Либији
 133 Кирена, астероид главног астероидног појаса